Tschesnakow () ist der Familienname folgender Personen:

 Nikolai Wladimirowitsch Tschesnakow (1880–1946), russischer Generalmajor der Kaiserlich Russischen Armee 
 Pjotr Wladimirowitsch Tschesnakow (1875–1948), russischer Generalmajor der Kaiserlich Russischen Armee 

Siehe auch
 Tschesnokow